Danciu:
 Nume de familie
 Ciprian Danciu
 Florea Danciu
 Ion Maxim Danciu
 Radu Danciu
 Victor Danciu
 Râu
 Râul Danciu, un afluent al râului Jidanul

Vezi și 
 Dănciulescu
 Dănceni
 Dănceanu

Nume de familie românești
Toponime românești